Asenovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Асеново) :
Asenovo, village bulgare de l'obchtina de Nikopol, situé dans l'oblast de Pleven ;
Asenovo, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Asenovo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.